Город Кумертау — муниципальное образование со статусом городского округа в Башкортостане России. В рамках административно-территориального устройства ему соответствует город республиканского значения Кумертау.

Административный центр — город Кумертау.

История 
Муниципальное образование городской округ город Кумертау было образовано в ходе реализации муниципальной реформы 1 января 2006 года.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» муниципальное образование включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 63,2 тыс. чел.
 2035 — 58,89 тыс. чел.

Населённые пункты 
В состав городского округа (города республиканского значения) входят 5 населённых пунктов:

В рамках административно-территориального устройства, городу Кумертау подчинены 2 сельсовета, включающих 4 населённых пункта.

Местное самоуправление 
 Председатель совета городского округа 
 Олег Анатольевич Астахов.

 Глава администрации городского округа 
 Олег Юрьевич Фролов.

Экономика 
Муниципальное образование является одним из промышленных центров Башкортостана.

В границах Кумертау в 2016 году образована территория опережающего социально-экономического развития «Кумертау», на которой действует особый правовой режим предпринимательской деятельности.

Примечания 

Городской округ город Кумертау
Городские округа Башкортостана